Stange (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Stange (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
Bernd Stange (1948), Oost-Duits voetballer en voetbalcoach